Sveta Lucija je lahko:

 Sveta Lucija, svetnica
 Sveta Lucija, otoška država v vzhodnem Karibskem morju
 Sveta Lucija, staro ime za Most na Soči
 Sveta Lucija (Sankt Luzia) pri Dobu v Podjuni, mestna občina Pliberk
 Sveta Lucija, Oprtalj (Hrvaška)

Naselja v Zvezni deželi Koroška